Об аргентинском политике см. Мартин де Альсага.

Альсага (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 2,53 км². Население — 159 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

История 
Город основан в 1615 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Altzaga/Altzagako Udala
 Alzaga en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа